Haitzing ist der Name folgender Orte:

 Haitzing (Mettenheim), Ortsteil der Gemeinde Mettenheim, Landkreis Mühldorf am Inn
 Haitzing (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein
 Haitzing (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau
 Haitzing (Gemeinde Maria Anzbach), Ortsteil von Maria Anzbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Haitzing (Gemeinde Andorf), Katastralgemeinde von Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Haitzing (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Haitzing (Gemeinde Bad Hofgastein), Ortsteil von Bad Hofgastein, Bezirk Sankt Johann im Pongau, Land Salzburg

Siehe auch:
 Haizing
 Heitzing